Тимохино — название населённых пунктов в России:
 Тимохино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Тимохино — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Тимохино — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Тимохино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Тимохино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Тимохино — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Тимохино — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Тимохино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Тимохино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Тимохино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Тимохино — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Тимохино — село в Некрасовском районе Ярославской области.
 Тимохино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Тимохина